Pacem in terris (beweging) - Techoslowaakse katholieke vredesbeweging
 Pacem in Terris (encycliek) - encycliek van paus Johannes XXIII